Епифиза е възможно да се използва за:
 Епифиза – крайна разширена част на тръбеста кост;
 Епифиза – жлеза с вътрешна секреция